Ochsendorf ist Ortsname von
Ochsendorf, Ortsteil von Königslutter am Elm in Niedersachsen
Ochsendorf, deutsch für Boița, Gemeinde in Siebenbürgen, Rumänien
Ochsendorf (Gemeinde Brückl), Ortsteil von Brückl, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten